Le detentrici del titolo erano Chan Hao-ching e Chan Yung-jan, ma solo la seconda ha partecipato a questa edizione del torneo in coppia con Janette Husárová, ma sono state eliminate ai quarti di finale.

Monica Niculescu e Klára Zakopalová hanno battuto in finale Ljudmyla Kičenok e Nadežda Kičenok per 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Zhang Shuai /  Zheng Saisai (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Petra Martić (quarti di finale, ritirate)

 
  Iryna Burjačok /  Oksana Kalašnikova (quarti di finale) 
  Chan Yung-jan /  Janette Husárová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2014
WTA Tour 2014